
Market poate fi:

Localități în Anglia 
 Market Rasen
 Market Drayton
 Market Deeping
 Market Harborough
 Market Weighton
 Downham Market
 Needham Market

Companii 
 Penny Market
 Penny Market XXL
 Lotus Market
 Whole Foods Market
 Cost Plus World Market

Altele 
 Market-Garden
 Operațiunea Market Garden
 Black Market Music

Vezi și 
 Markt
 Mark